Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1982 — 20-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 9 мая по 17 ноября 1982 года. Трофей во второй раз завоевал мексиканский клуб «УНАМ Пумас».

Зональный этап

Центрально- и Североамериканская зона

Первый раунд 

  Хелаху Марио Кампосеко автоматически вышел во второй раунд после отказа  Крус Асуль.
  УНАМ Пумас автоматически вышел во второй раунд после отказа  Нью-Йорк Фридомс.
  Вида автоматически вышел во второй раунд после отказа  Бруклин Доджерс.
 Согласно RSSSF ряд источников утверждает, что в розыгрыше также участвовал сальвадорский ФАС, однако неизвестно провёл ли он хоть одну встречу.

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Карибская зона

Первый раунд 

Результаты других матчей неизвестны, согласно RSSSF возможно, что в этом раунде выбыли «Дон Боско» (Доминиканская Республика) и «Palo Seco» из Тринидада и Тобаго.

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1982
1982 год в футболе